Hárs (Tilia), a mályvafélék (Malvaceae) családjába tartozó nemzetség
 Hárs, a hársfa faanyaga
 Hárs, település Ukrajnában, Kárpátalján, a Perecsenyi járásban
 Hárs, keresztnév
 Hárs, családnév